Бы́зовая:

 Бызовая — палеолитическая стоянка древнего человека в Республике Коми.
 Бызовая — деревня в Республике Коми (Печора (муниципальный район)).